Edam ist der Name folgender Orte:

in den Niederlanden:
 Edam-Volendam, Gemeinde der Provinz Nordholland

in Kanada:
 Edam (Saskatchewan), Gemeinde der Provinz Saskatchewan

Edam bezeichnet:
 Edam (Schiff, 1881), ein Passagierschiff der Holland-America Line